Своими руками

 Своими руками — советский художественный кинофильм 1956 года режиссёра Виталия Войтецкого.
 Своими руками — дебютный альбом хеви-метал-группы «Скорая помощь», записанный в октябре 1989 года.
 Своими руками — альбом группы «Арсенал» 1983 года.

См. также 
 Самообразование (значения)